Benfica e Mussulo é um distrito urbano angolano que se localiza na província de Luanda, pertencente ao município de Belas.

É a subdivisão administrativa responsável pelo cordão-litoral e península do Mussulo e duas das ilhas da baía do Mussulo, sendo a ilha da Cazanga (ou ilha dos Padres) e a ilha da Quissanga.

Ver também 
 Comunas de Angola

Distritos da província de Luanda‎
Belas (Angola)